Adrian Gill, né le  à Denver, est un joueur américain de soccer qui joue au poste de milieu de terrain au FC Barcelone.

Biographie

Carrière en club 
Adrian Gill est né à Denver, dans le Colorado, avant que sa famille ne déménage en Catalogne pour le travail des parents. En 2017, peu après son arrivée en Espagne, il rejoint l'UE Cornellà, avant d'intégrer le centre de formation du FC Barcelone seulement un an après.

S'illustrant avec les équipes de jeunes de La Masia, il signe son premier contrat professionnel avec le club catalan en .

Carrière en sélection 
Éligible à la fois avec les États-Unis et l'Espagne, Gil décline cependant une convocation de la fédération espagnole en , et connait la sélection américaine des moins de 17 ans dès .

En  il est appelé par Gonzalo Segares avec les États-Unis pour prendre part au Championnat continental des moins de 17 ans.

Il est titulaire avec les américains lors de la compétition, notamment pour la demi-finale remportée 2-0 contre le Canada.

Références

Liens externes 
 

 
Joueur américain de soccer
Footballeur espagnol
Naissance en janvier 2006
Naissance à Denver
Joueur du FC Barcelone